Jewett kan syfta på:

 Charles W. Jewett
 Daniel T. Jewett
 Hugh J. Jewett
 Jewett, New York
 Jewett, Ohio
 Jewett, Texas